"Nalle" Halldén kan syfta på:

Björn Halldén (1862–1935), svensk kompositör, sångtextförfattare och kapellmästare.
Carl-Elis Halldén (1906–1982), svensk fotbollsledare och ordförande.